L'alfabet eslovè és una variant de l'alfabet llatí que s'empra per escriure l'eslovè. Té 25 lletres.

L'alfabet 

eslove